Koffi Videke est un géomètre togolais au grade de technicien supérieur de  classe et de  échelon. Il est nommé chef de bureau régional de la direction de la cartographie nationale et du cadastre à Sokodé le .

Biographie 
Après ses études, il commence sa carrière en tant qu'enquêteur sur le terrain pour l'Agence des États-Unis pour le développement international sur l'état nutritionnel au Togo, entre   et .

Notes et références 

Géomètre
Personnalité togolaise du XXe siècle
Personnalité togolaise du XXIe siècle